

Religion 
 L'Enfer, selon de nombreuses religions, est un état de souffrance extrême de l'esprit humain après sa séparation du corps :
 dans le Coran : enfer ;
 Descente aux Enfers (Jésus), tradition qui concerne les trois jours entre la mort de Jésus et sa résurrection ;
 Flammes de l'enfer, expression idiomatique symbolisant la colère de Dieu dans la Bible hébraïque ;
 Rouleaux des enfers, les huit enfers brûlants et les seize enfers annexes du bouddhisme.

Mythologie 
 , motif récurrent de plusieurs récits mythologiques et religieux ;
 Descente d'Inanna aux Enfers, mythe sumérien ;
 Enfers étrusques ; 
 Enfers grecs, royaume des morts dans la mythologie grecque ;
 Enfers mésopotamiens, monde des morts dans la mythologie mésopotamienne.

Littérature 
 Enfer (bibliothèque), rayons d'une bibliothèque d'accès restreint et regroupant des ouvrages jugés licencieux ou « contraires aux bonnes mœurs ».
 Enfer de la Bibliothèque nationale, enfers de deux départements de la Bibliothèque nationale de France : Estampes (site Richelieu) et Imprimés (site Tolbiac).

Classique 
 Enfer (Divine Comédie), première cantica de la Divine Comédie de Dante Alighieri.
 Cercles de l'Enfer, zones circulaires concentriques et superposées constituant l'Enfer imaginé par Dante pour la Divine Comédie.
 Vestibule de l'Enfer ou Ante-enfer, lieu de l'au-delà qui précède l'enfer dans lÉnéide de Virgile et la Divine Comédie de Dante.
 Enfer - Chant I, préambule à la totalité du poema sacro de la Divine Comédie de Dante.
 Enfers chez Silius Italicus, Silius Italicus, dans ses Punica, fait descendre son héros aux Enfers, selon la tradition de l'épopée classique.

 Autobiographie 
 Mémoires de l'enfer, autobiographie de Marilyn Manson.

 Essai 
 Le Ciel et l'Enfer, livre écrit par Aldous Huxley en 1956.

 Fantastique 
 Évadés de l'Enfer !, roman fantastique de l'écrivain écossais Hal Duncan.
 L'enfer, c'est à quel étage ?, roman fantastique de Serge Brussolo publié en 2003.
 La Porte de l'enfer (roman), second tome de La Guerre des démons, série de fantasy écrite par Raymond Elias Feist.
 Le Manoir de l'Enfer, livre-jeu de la série Défis fantastiques écrit par Steve Jackson.

 Jeunesse 

 100 jours en enfer, premier tome de la série pour jeunesse CHERUB écrit par Robert Muchamore et sorti en 2007.
 Halloween, une fête d'enfer, livre de la collection Chair de poule de R. L. Stine.
 Jennifer, l'enfer !, roman pour la jeunesse de Fanny Joly.

 Nouvelle 
 Voyage aux enfers du siècle, nouvelle de Dino Buzzati, faisant partie du recueil Le K publié en 1966.

 Pamphlet 
 Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, pamphlet de Maurice Joly paru en 1864.

 Poésie 
 Don Juan aux enfers, poème de Spleen et Idéal de Charles Baudelaire paru dans Les Fleurs du mal en 1857.
 L'amour est un chien de l'enfer (livre), recueil de poèmes de l'écrivain américain Charles Bukowski.
 Le Mariage du Ciel et de l'Enfer, recueil de poésie en prose écrit par William Blake.
 Une saison en enfer, recueil de poèmes en prose d'Arthur Rimbaud rédigé en 1873.

 Policier 
 Poker d'enfer, roman policier de Stanislas-André Steeman paru en 1955.
 Un si bel enfer, roman policier de médecine-fiction écrit par Louis Émond.

 Roman 
 Cargo pour l'enfer, roman de Bernard Clavel paru en 1993.
 Connaissance de l'enfer, roman d'Antonio Lobo Antunes publié en 1980.
 John l'Enfer, roman de Didier Decoin publié en 1977.
 L'Enfer (roman de Barbusse), roman d'Henri Barbusse paru en 1908
 L'Enfer (roman de Belletto), roman de René Belletto paru en 1986
 L'Enfer et Cie, roman de Jean-François Josselin publié en 1982.
 La Porte des Enfers (roman), roman de Laurent Gaudé publié en 2008.
 Le Huitième Cercle de l'Enfer, roman de Stanley Ellin paru en 1958.
 Les Orgues de l'enfer, roman de Pierre Molaine publié en 1950.
 Les Vertus de l'enfer, roman de Pierre Boulle.
 Train d'enfer pour Ange rouge, roman écrit par Franck Thilliez et paru en 2004.
 Un costume rayé d'enfer, roman de Jean-Pierre Renouard publié en 2001.

 Roman noir 
 Duel en enfer : Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, roman de Bob Garcia paru en 2008.
 Une maison en enfer, roman noir de Jean-Pierre Bastid et Michel Martens publié en 1981.

 Science-fiction 
 Enfer (roman), roman de l'univers étendu de Star Wars écrit par Troy Denning.
 Enfer vertical, roman de science-fiction de Serge Brussolo publié en 2004.
 Exil en enfer, nouvelle de science-fiction d'Isaac Asimov parue en 1968.
 La Disparue de l'enfer, roman de la série Honor Harrington de l'écrivain de science-fiction David Weber.
 Les Enfers virtuels, roman de science-fiction de Iain Banks.
 Lune de miel en enfer (nouvelles), recueil de nouvelles de science-fiction écrites par Fredric Brown publié en 1958.

 Spiritisme 
 Le Ciel et l'Enfer (Kardec), l’un des cinq livres fondamentaux du spiritisme.

 Cinéma 

 Film par nationalité 
 Américain 
 À deux pas de l'enfer, film américain réalisé par James Cagney et sorti en 1957.
 Bleu d'enfer, film américain réalisé par John Stockwell sorti en 2005.
 Fais-leur vivre l'enfer, Malone !, film américain réalisé par Russell Mulcahy et sorti en 2009.
 J'ai vécu l'enfer de Corée, film américain de Samuel Fuller sorti en 1951.
 L'Enfer (film, 1935), film américain réalisé par Harry Lachman sorti en 1935.
 L'Enfer des hommes, film américain réalisé par Jesse Hibbs.
 L'Enfer du devoir (film), Les Règles d'engagement au Québec, film américain réalisé par William Friedkin sorti en 2000.
 L'Enfer du dimanche ou Les Héros du dimanche au Québec, film américain réalisé par Oliver Stone sorti en 1999.
 L'enfer est à lui, film américain réalisé par Raoul Walsh sorti en 1949.
 L'enfer est pour les héros, film américain réalisé par Don Siegel en 1962.
 L'Évadé de l'enfer, film américain réalisé par Archie Mayo sorti en 1946.
 La Taverne de l'enfer, film américain de Sylvester Stallone sorti en 1978.
 Le Peuple de l'enfer, film américain de Virgil W. Vogel sorti en 1956.
 Le Retour des anges de l'enfer, film américain réalisé par Richard Rush sorti en 1967.
 Le Sentier de l'enfer, film américain réalisé par Byron Haskin sorti en 1951.
 Les Ailes de l'enfer ou Air Bagnards au Québec, film américain réalisé par Simon West sorti en 1997.
 Les Amants de l'enfer, film américain réalisé par Michael Curtiz sorti en 1951.
 Les Anges de l'enfer (film, 1930), film américain réalisé par Howard Hughes en 1930.
 Les Anges de l'enfer (film, 1967), film américain réalisé par Daniel Haller sorti en 1967.
 Les Bolides de l'enfer, film américain de George Sherman sorti en 1954.
 Les Cavaliers de l'enfer, film américain de Herbert Coleman sorti en 1961.
 Les Entrailles de l'enfer, film américain réalisé par Philippe Mora sorti en 1982.
 Les Feux de l'enfer, film américain réalisé par Andrew V. McLaglen sorti en 1968.
 Les Guerriers de l'enfer, film américain réalisé par Karel Reisz en 1978.
 Les Plaisirs de l'enfer, film américain réalisé par Mark Robson sorti en 1957.
 Lune de miel en enfer (film, 2003) ou La Prisonnière du lac au Québec, film américain réalisé par Joel.
 Rendez-vous en enfer, film américain réalisé par Lauro Chartrand sorti en 2010.
 Retour vers l'enfer, film américain réalisé par Ted Kotcheff sorti en 1983.
 Sept secondes en enfer, film américain réalisé par John Sturges sorti en 1967.
 Un flic en enfer, film américain réalisé par Art Camacho en 2002.
 Une femme en enfer, film américain réalisé par Daniel Mann sorti en 1955.
 Une nuit en enfer 2 : Le Prix du sang, film américain de Scott Spiegel sorti en 1999.
 Une nuit en enfer 3 : La Fille du bourreau, film américain de P.J. Pesce sorti.
 Une soirée d'enfer (film), film américain de Michael Dowse sorti en 2011.
 Une virée en enfer, film américain réalisé par John Dahl sorti en 2001.
 Une virée d'enfer (film, 1996), film américain réalisé par Rich Wilkes en 1996.
 Vendredi 13 : Jason va en enfer, film américain réalisé par Adam Marcus sorti en 1993.

 Belge 
 L'amour est un chien de l'enfer (film), film belge réalisé par Dominique Deruddere (1987).

 Britannique 
 Frankenstein et le monstre de l'enfer, film britannique réalisé par Terence Fisher.
 Train d'enfer (film, 1957), film britannique réalisé par Cy Endfield sorti en 1957.

 Égyptien 
 Ciel d'enfer, film égyptien réalisé par Youssef Chahine sorti en 1954.

 Espagnol 
 La Cloche de l'enfer, film espagnol réalisé par Claudio Guerín sorti en 1973.

 Français 
 Anatomie de l'enfer, film français réalisé par Catherine Breillat sorti en 2004.
 Bleu comme l'enfer, film français d'Yves Boisset réalisé en 1985.
 Descente aux enfers (film), film français réalisé par Francis Girod sorti en 1986.
 Il gèle en enfer, film français réalisé par Jean-Pierre Mocky sorti en 1990.
 J'irai au paradis car l'enfer est ici, film français de Xavier Durringer sorti en 1997.
 L'Enfer (film, 1964), film français inachevé d'Henri-Georges Clouzot tourné en 1964.
 L'Enfer (film, 1994), film français de Claude Chabrol sorti en 1994.
 L'Enfer (film, 2005), film français réalisé par Danis Tanovic sorti en 2005.
 L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot, film français réalisé par Serge Bromberg et Ruxandra Medrea sorti en 2009.
 L'Enfer des anges, film français réalisé par Christian-Jaque sorti en 1941.
 Le Val d'enfer, film français réalisé par Maurice Tourneur en 1943.
 Les salauds vont en enfer, film français réalisé par Robert Hossein et sorti en 1955.
 Ma vie est un enfer (film), film français réalisé par Josiane Balasko sorti en 1991.
 Macao, l'enfer du jeu, film français de Jean Delannoy sorti en 1942.
 Train d'enfer (film, 1984), film français réalisé par Roger Hanin sorti en 1985.
 Un été d'enfer, film français de Michael Schock sorti en .
 Vacances en enfer, film français réalisé par Jean Kerchbron et sorti en 1961.

 Hong-kongais 
 L'Enfer des armes, film hongkongais réalisé par Tsui Hark sorti en 1980.
 Passeport pour l'enfer, film hong-kongais réalisé par Ann Hui sorti en 1982.

 Italien 
 L'Enfer des zombies, film italien réalisé par Lucio Fulci sorti en 1979.

 Japonais 
 Baby Cart : Le Paradis blanc de l'enfer, film japonais réalisé par Yoshiyuki Kuroda sorti en 1974.
 Entre le ciel et l'enfer, film japonais réalisé par Akira Kurosawa sorti en 1963.
 Gojoe, le pont vers l'Enfer, film japonais réalisé par Sogo Ishii sorti en 2000.
 La Porte de l'enfer (film), film japonais de Teinosuke Kinugasa sorti en 1953.
 Sous les drapeaux, l'enfer, film japonais réalisé par Kinji Fukasaku sorti en 1972.

 Mexicain 
 La Secte de l'enfer, film mexicain de René Cardona Jr.

 International 
 À chacun son enfer, film franco-allemand réalisé par André Cayatte sorti en 1977.
 Constance aux enfers, film franco-espagnol de François Villiers sorti en 1964.
 De l'enfer à la victoire, film hispano-franco-italien réalisé par Umberto Lenzi et sorti en.
 L'Enfer dans la ville, film franco-italien réalisé par Renato Castellani.
 L'Enfer des loups, film britannico-espagnol réalisé par Paco Plaza sorti en 2004.
 L'Enfer des tropiques, film américano-britannique de Robert Parrish sorti en 1957.
 Un aller pour l'enfer, film américano-hong-kongais de Tony Ching Siu-tung sorti en 2003.
 Une saison en enfer (film), film franco-italien réalisé par Nelo Risi et sorti en 1971.
 Vol d'enfer (film, 2007), film américano-britannico-roumain réalisé par Michael Keusch en 2007.
 Voyage au bout de l'enfer, film britannico-américain réalisé par Michael Cimino et sorti en 1978.

 Film par genre 
 Action 
 Die Hard 4 : Retour en enfer, ou Vis libre ou crève au Québec, film d'action américain réalisé par Len.
 L'Enfer de la violence, thriller et film d'action américain réalisé par J. Lee Thompson.
 Une journée en enfer, ou Marche ou crève — vengeance définitive au Québec, film.
 Vol d'enfer, film d'action et d'aventure américain réalisé par George Trumbull Miller en 1985.

 Animation 
 Cruella d'Enfer, personnage de fiction inspiré par le roman de Dodie Smith, The One Hundred and One Dalmatians (1956).
 Enfer et Paradis, manga et anime japonais d’Oh! Great.
 La Fille des enfers, anime produit par Aniplex et Studio Deen diffusé au Japon en 2005 et 2006.
 Les Cloches de l'Enfer, court métrage d'animation américain de la série des Silly Symphonies réalisé par Walt Disney.
 Lucifer : Le Dieu des Enfers, film d'animation basé sur la série télévisée d'animation Les Chevaliers du Zodiaque.

 Aventure 
 L'Enfer vert, film américain d'aventure réalisé par James Whale.

 Comédie 
 Prof d'enfer pour un été, comédie américaine réalisée par Carl Reiner sorti en 1987.

 Documentaire 
 Amérique du Sud, de l'enfer vert à la Terre de Feu, série documentaire.
 Vivre en enfer, série documentaire française dirigée par Thierry Berrod.
 Un taxi pour l'enfer, film documentaire américain réalisé par Alex Gibney en 2007.

 Drame 
 Cavale aux portes de l'enfer, film dramatique.

 Espionnage 
 Agent 3S3, passeport pour l'enfer, film italien d'espionnage sorti en 1965.

 Érotique 
 L'Enfer dans la peau, film français intello-érotique réalisé par José Bénazéraf en 1964.
 L'Enfer sur la plage, film français érotique réalisé par José Bénazéraf en 1965.

 Fantastique 
 Une nuit en enfer, ou La nuit la plus longue au Québec, film fantastique américain réalisé par Robert.

 Guerre 
 Tobrouk, commando pour l'enfer, film de guerre américain réalisé par Arthur Hiller en 1966.
 Un château en enfer, film de guerre américain réalisé par Sydney Pollack sorti en 1969.

 Horreur 
 Bienvenue en enfer (film), comédie d'horreur américaine réalisée par Ate de Jong sortie en 1992.
 Course contre l'enfer, film de poursuite d'horreur américain réalisé par Jack Starrett sorti en 1975.
 Enfer mécanique, film d'horreur réalisé par Elliot Silverstein.
 Jusqu'en enfer, ou Malédiction de l'enfer au Québec, film américain d'horreur réalisé par Sam Raimi en 2009.
 La 19e Porte de l'enfer, film thriller-horreur chinois.
 Les Portes de l'enfer (film), film d'horreur américain.
 Une virée en enfer 2, film d'horreur américano-canadien réalisé par Louis Morneau en 2008.

 Muet 
 Faust aux enfers, film réalisé par Georges Méliès sorti en 1903.
 L'Enfer (film, 1911), film muet italien inspiré de la Divine Comédie sorti en 1911.
 L'Enfer blanc du Piz Palü, film muet dramatique allemand écrit et réalisé par en 1929.
 L'Enfer des pauvres, film allemand muet réalisé par Phil Jutzi sorti en 1929.
 Onésime aux enfers, film muet français réalisé par Jean Durand sorti en 1912.

 Péplum 
 Maciste en enfer, péplum franco-italien de Riccardo Freda sorti en 1962.

 Policier 
 L'Enfer de la corruption, film policier américain réalisé par Abraham Polonsky en 1948.

 Pornographique 
 L'Indécente aux enfers, film pornographique réalisé par Marc Dorcel sorti en DVD en 1997.

 Science-fiction 
 Nimitz, retour vers l'enfer, film américain de science-fiction réalisé par Don Taylor sorti en 1980.

 Serial 
 La Caravane de l'enfer, serial de 12 épisodes dirigé en 1937 par William Witney, Ray Taylor et Alan James.

 Super-héros 
 Superman et les Nains de l'enfer, film de super-héros américain.

 Thriller 
 Pluie d'enfer, Alerte météo au Québec, thriller catastrophe international réalisé par Mikael Salomon et sorti en 1998

 Autre 
 Art contemportain 
 Le Creux de l'enfer, centre d'art contemporain situé à Thiers.

 Bande dessinée 
 Batman : Enfer blanc, mini série de comics écrit par Jim Starlin et dessiné par Bernie Wrightson.
 Enfer et Paradis, manga et anime japonais d’Oh! Great.
 L'Enfer de Xique-Xique, histoire de la série Gil Jourdan de Maurice Tillieux.
 L'Enfer des épouvantails, album des aventures de Philémon paru en 1983.
 L'Enfer des Pelgram, série de bande dessinée de Thierry Smolderen et Dominique Bertail.
 L'Enfer du jour, album de bande dessinée d'Emmanuel Moynot.
 L'Enfer en retour, volet de la série de comics Sin City de Frank Miller.
 La Fiancée de l'enfer, recueil d’histoires de la série Hellboy.
 La Porte des Enfers (bande dessinée), tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire.
 Le Disparu de l'enfer, tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.
 Les Chevaliers de l'enfer, histoire de la série Les Jungles perdues de Mazel et Raoul Cauvin.
 Les Galops de l'enfer, histoire de la série Stany Derval de Mitacq.
 Les Pilotes de l'enfer, histoire de la série Les Aventures de Buck Danny de Jean-Michel Charlier.
 Les Portes de l'enfer (Lefranc), tome de la série Lefranc écrit par Jacques Martin et dessiné par Gilles Chaillet.
 Panorama de l'enfer, one-shot de manga japonais d'horreur d'Hideshi Hino publié au Japon en 2000.
 Serge le hamster de l'enfer, bande dessinée humoristique décrivant les affres d'Axel et de sa famille.
 Témoins pour l'enfer, histoire de la série Les Baroudeurs sans frontières de Charles Jarry.
 Toutes les larmes de l'enfer, album de la série de bandes dessinées XIII.
 Un couple d'enfer, tome de la série de bande dessinée Les Nombrils sorti en 2011.
 Un train d'enfer, histoire de la série Archie Cash de Malik et Jean-Marie Brouyère.
 Voyage aux Enfers, tome de la série Amos Daragon de Bryan Perro.

 Jeu de rôle 
 Neuf enfers de Baator, jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons.

 Jeu vidéo 
 Une nuit en enfer (jeu vidéo), jeu vidéo d'action fantastique pour PC développé par Gamesquad.

 Jurisprudence 
 Affaire de la goguette de l'Enfer, arrêt Ministère public contre Maubanc et autres.

 Légende urbaine 
 Puits vers l'Enfer, prétendu forage sibérien qui aurait été creusé si profondément qu'il aurait percé l'Enfer.

 Musique 
 Boucan d'enfer, album studio de Renaud sorti en 2002.
 Descente aux enfers (album), album du groupe breton Tagada Jones paru en 2011.
 Enfer magazine, magazine musical français spécialisé dans le hard rock et le heavy metal.
 Je rêve en enfer, single de la chanteuse franco-chilienne Jena Lee avec Orelsan sorti en 2010.
 L'Enfer du dimanche (bande originale), bande originale du film L'Enfer du dimanche d'Oliver Stone.
 L'Enfer et Moi, chanson interprétée par Amandine Bourgeois.
 Les Charbonniers de l'enfer, groupe de musique traditionnelle québécois.
 Quel enfer !, album studio du groupe Niagara sorti en 1988.
 Tournée d'enfer, album live de Renaud enregistré au Zénith de Lille et sorti en 2003.
 Une saison en enfer (album), album de Léo Ferré publié en 1991.

 Opéra 
 Orphée aux Enfers, opéra-bouffe de Jacques Offenbach.
 Le Verfügbar aux Enfers, opérette-revue écrite clandestinement au camp de concentration de Ravensbrück par la résistante et ethnologue française Germaine Tillion au cours de l'hiver 1944-1945. 

 Peinture 
 Peintre des Enfers, peintre sur vases apulien.

 Sculpture 
 La Porte de l'enfer, groupe de sculpture monumentale d'Auguste Rodin.

 Sport 
 Enfer du Mont Tauch, course cycliste amateur de la région de l'Aude.
 Enfer de Sclessin, stade du club belge du Standard de Liège.

 Télévision 
 Au cœur de l'enfer 1/2 (épisode de Prison Break), épisode du feuilleton télévisé Prison Break.
 Au cœur de l'enfer 2/2 (épisode de Prison Break), épisode du feuilleton télévisé Prison Break.
 City Homicide : L'Enfer du crime, série télévisée australienne.
 De l'amour à l'enfer, téléfilm américain d'Eric Laneuville sorti en 1995.
 Du côté de l'enfer, téléfilm dramatique français réalisé par Claude Barma en 1960.
 Duo d'enfer, série télévisée policière américaine créée par Robert Palm.
 Épisodes de Hidden Palms : Enfer au paradis, guide des épisodes de la série télévisée Hidden Palms.
 Hell on Wheels : L'Enfer de l'ouest, série télévisée américaine créée par Joe Gayton et Tony Gayton.
 Hidden Palms : Enfer au paradis, série télévisée américaine 
 Jusqu'à l'enfer, téléfilm français réalisé par Denis Malleval diffusé en 2009.
 L'Enfer à domicile, téléfilm dramatique réalisé par Tim Hunter créé en 2002.
 L'Enfer, c'est les autres robots, épisode de la série télévisée américaine Futurama. 
 L'Enfer de glace, téléfilm canadien réalisé par Robert Lee et diffusé en 2005.
 L'Enfer du devoir, série télévisée américaine créée par L. Travis Clark et Steve Duncan.
 L'Enfer du devoir (série télévisée), série télévisée américaine.
 , épisodes de la série télévisée Les Simpson.
 L'Enfer du jeu (Les Simpson, saison 3), épisode de la série télévisée.
 L'Enfer du jeu (Les Simpson, saison 5), épisode de la série.
 L'Enfer au paradis : Le Destin tragique d'Alice H., téléfilm américain réalisé par Tawnia McKiernan.
 L'Enfer sur Terre 2006, épisode de la série animée South Park.
 Le Souffle de l'enfer, téléfilm américain réalisé par Mark Sobel et diffusé en 1998.
 Le Train de l'enfer, téléfilm américain réalisé par Joseph Sargent en 1998.
 Le Vaisseau de l'enfer, téléfilm canadien réalisé par Robert Lee diffusé en 1997.
 Les handicapés vont-ils en enfer ?, épisode de 
 Les Chiens de l'enfer, épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Liste des épisodes d'Une nounou d'enfer, liste des épisodes de la sitcom Une nounou d'enfer.
 Ma vie est un enfer (téléfilm), téléfilm américain réalisé par Neill Fearnley diffusé en 2010.
 Paradis d'enfer, série télévisée française diffusée en 1997.
 Personnages d'Une nounou d'enfer, personnages fictifs de la série télévisée Une nounou d'enfer.
 Radio Enfer, comédie de situation québécoise diffusée au Québec en 1995 à la télévision.
 Saison 1 d'Une nounou d'enfer, guide de la série télévisée Une nounou d'enfer.
 Saison 2 d'Une nounou d'enfer, guide de la série télévisée Une nounou d'enfer.
 Saison 3 d'Une nounou d'enfer, guide de la série télévisée Une nounou d'enfer.
 Saison 4 d'Une nounou d'enfer, guide de la série télévisée Une nounou d'enfer.
 Saison 5 d'Une nounou d'enfer, guide de la série télévisée Une nounou d'enfer.
 Saison 6 d'Une nounou d'enfer, guide de la série télévisée Une nounou d'enfer.
 Saison 1 de l'Enfer du devoir, guide des épisodes de la première saison de la série télévisée L'Enfer du devoir. 
 Saison 2 de l'Enfer du devoir, guide des épisodes de la deuxième saison de la série télévisée L'Enfer du devoir. 
 Saison 1 de Radio Enfer, guide des épisodes de la première saison de la série télévisée québécoise Radio Enfer.
 Sept hommes en enfer, téléfilm français réalisé par Youri Komerovsky en 1980.
 Seule face à l'enfer, téléfilm américain réalisé par Christopher Miller et diffusé en 2005.
 Sourire d'enfer, série télévisée d'animation canadienne.
 Superfire, l'enfer des flammes, mini-série américaine réalisée par Steven.
 The Nine : 52 heures en enfer, série télévisée américaine.
 Un cocktail d'enfer, épisode de la série télévisée
 Un Noël d'enfer, épisode de la série télévisée
 Une fille d'enfer, série télévisée française créée par Jean-François Henry.
 Une fusée d'enfer, série télévisée d'animation Australienne créée en 2004.
 Une nounou d'enfer, série télévisée américaine.
 Une récolte d'enfer, épisode de la série télévisée
 Une semaine d'enfer (magazine télévisé), magazine télévisé présenté par François Pécheux.
 Une soirée d'enfer (Les Simpson), dernier épisode de la première saison des Simpson
 Vol 714 - Au bout de l'enfer, téléfilm catastrophe allemand réalisé par Thomas Jauch.
 Voyage au bout de l'enfer (série), série télévisée de la National Geographic Channel.

 Théâtre 
 L'Enfer (Rassov), pièce de théâtre de Gabor Rassov représentée en 2008.
 , citation extraite de la pièce de théâtre Huis clos de Jean-Paul Sartre.
 Le Courrier pour l'Enfer, pièce suicide d'amour de l'écrivain japonais Chikamatsu.

 Toponyme 

 Die Hel ou The Hell (L'Enfer en afrikaans et en anglais), surnom de la vallée du Gamkaskloof. Il a inspiré le roman Le Vallon du Diable par André Brink.Grand lac des Enfers, un plan d'eau dans Lac-Pikauba (TNO), dans la MRC de Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec, au Canada.
 Bras de l'Enfer (rivière Valin), un affluent de la rivière Valin (rivière Saguenay), dans monts Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 Bras de l'Enfer (rivière à Mars), un affluent de la rivière à Mars, coulant dans Lac-Ministuk, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 Portes de l'Enfer, canyon de la rivière Rimouski au Québec.
 Rivière de l'Enfer, un affluent de la rivière Malbaie, coulant dans Lac-Pikauba, dans la MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec, Canada.

 L'Enfer, ruisseau de la Haute-Loire, affluent de l'Arzon.
 Barrage du Gouffre d'Enfer, barrage situé sur le territoire de la commune de Saint-Étienne.
 Barrière d'Enfer, ancienne barrière d'octroi de l'enceinte des Fermiers Généraux.
 Fort du Trou-d'Enfer, fort d'Île-de-France situé sur la commune de Marly-le-Roi.
 Lac d'Enfer, lac français de l'île principale des Kerguelen.
 Les Enfers, commune suisse du canton du Jura.
 Passage d'Enfer, voie du  de Paris.
 Pointe d'Enfer, un cap de Martinique.
 Porte d'Enfer, une ancienne porte de ville de Paris.
 Roc d'Enfer, montagne de Haute-Savoie.
 Porte d'Enfer, un lagon au nord de la Grande-Terre en Guadeloupe.
 Rue d'Enfer (Nantes), rue du centre-ville de Nantes.
 Val d'Enfer, vallon naturel situé en contrebas du village des Baux-de-Provence.
 Vallée de l'Enfer, série de gorges traversées par la rivière Crueize au nord de Marvejols en Lozère.

Autres
 Portes de l'Enfer, chutes sur la Lualaba en aval de la ville de Kongolo, en république démocratique du Congo.
 Porte de l'Enfer, champ de gaz naturel au Turkménistan
 The Hell / Die Hel' ("L'Enfer" en anglais et afrikaans), surnom du Gamkaskloof en Afrique du Sud.

 Vin 
 Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier'', vin rouge italien de la région autonome Vallée d'Aoste.

Voir aussi